(367) Амицития () — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 14 июля 1893 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван латинским словом Amicitia, что переводится как «дружба».

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 2 до 40 км